Kroatië
 Šibenik-Knin, provincie
 Šibenik, hoofdstad van deze provincie
 HNK Šibenik, voetbalclub in deze stad
 KK Šibenik, voormalige basketbalclub in Šibenik (Kroatië)
 Slovenië
 Šibenik (Šentjur), plaats in regio Savinjska